Albig steht für:
 Albig, Ortsgemeinde im Landkreis Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz

Albig ist der Familienname der folgender Personen:
 Christoph Albig (* 1924), deutscher Fußballspieler
 Hans Georg Albig, (* 1944), deutscher Schriftsteller
 Johannes Albig (* 1983), deutscher Psychologe, Politiker und politischer Beamter (Bündnis 90/Die Grünen)
 Jörg-Uwe Albig (* 1960), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Torsten Albig (* 1963), deutscher Politiker